Списък на бестселърите в САЩ според „Publishers Weekly“, от 1910 до 1919 година.

Американска литература